More than This (One Direction), een single van One Direction
More Than This (nummer van Roxy Music), een single van Roxy Music
More Than This (album van Roxy Music), een album van Roxy Music